Рубен Варданян:
 Варданян, Рубен Вараздатович (1929—1996) — советский борец классического стиля.
 Варданян, Рубен Карленович (род. 1968) — российский предприниматель, управленец и филантроп. Глава правительства Республики Арцах с 2022 года.
 Варданян, Рубен Саркисович (род. 1949) — академик АН Армении.